SR Guitars est un fabricant français de guitares électriques.

Historique 

La marque SR  pour développer et concevoir des modèles de guitares avec des bois et des matériaux de qualité.
Les lettres du logo SR sont . Chaque modèle est équipé avec des pièces issues de fabricants réputés : chevalets cordier Tonepros, mécaniques Grover, sillets Graphtech TusQnut, etc.

Chaque musicien ayant une approche différente de son instrument de musique de par son histoire et ses goûts musicaux, la marque SR a conçu et développé un logiciel de personnalisation de guitare afin que les guitaristes puissent créer facilement une guitare à leur image à partir des modèles existants.

Gamme 

La gamme est exclusivement composée de guitares électriques reprenant le design de modèles phares du fabricant américain Gibson :

SRLP Luxe (réplique de Gibson Les Paul Custom) ;
SRLP Origin (réplique de Gibson Les Paul Standard) ;
SRLP Roots (réplique de Gibson Les Paul) ;
SRLP Study (réplique de Gibson Les Paul Junior) ;
SRSG Origin (réplique de la Gibson SG) ;
SRSG Study (réplique de la Gibson SG Junior) ;
SREX Origin (réplique de la Gibson Explorer) ;
SRLP Origin « Special Edition » (réplique de la Gibson Les Paul) : La série « Special Edition » est une série plus haut de gamme : meilleurs bois, micros Seymour Duncan, condensateur Sprague orange drop, câblage vintage coton, etc. Elle existe en finitions « Amber flammé » et « Tobacco Burst flammé ».

Configurateur en ligne 

Le configurateur en ligne permettait de personnaliser sa guitare à la commande : changement des mécaniques, des micros, des plastiques, de l'accastillage, du pickguard, des boutons de contrôle, du câblage.

Autres produits 

SR Guitars propose également des pièces détachées et des accessoires pour guitares.

Notes et références 

Fabricant de guitares
Entreprise de facture instrumentale ayant son siège en France